est la formule brute de plusieurs isomères.

 Quinoléine
 quinoléine, numéro CAS 
 isoquinoléine, numéro CAS